2 miejscowości w Polsce:

 Chrościanka – osada w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Chrościanka – kolonia w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice